Ел Гарањон има више значења:

 Ел Гарањон (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гарањон (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гарањон, Кортихо Сан Антонио (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гарањон (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гарањон (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику